La Chaux (Doubs)
 La Chaux (Orne)
 La Chaux (Saona i Loara)

Zobacz też